Nowe Gorzycko (Nieuw-Gorzycko), een plaats in het woiwodschap Groot-Polen
 Gorzycko Stare (Oud-Gorzycko), een plaats 6 km verderop